Cette page regroupe les articles homonymes de:
Wager, Wäger, Waeger

Les articles de personnalités allemandes peuvent contenir le caractère ä qui, quand celui-ci n'est pas disponible ou n'est pas désiré, le titre de l'article peut être représenté comme Waeger.

Patronymie
 Alfred Wäger (1883-1956), General der Infanterie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Charles Wager (1666-1743), officier de marine britannique.
 Henry Wager Halleck (1815–1872), officier de l'US Army, juriste et universitaire.
 Kurt Waeger (1893-1952), General der Artillerie allemand de la Seconde Guerre mondiale.
 Paul-Henry Wager (1989- ), joueur français de volley-ball.
 Walter Wager (1924-2004), écrivain américain.

Homonymie de patronyme